Kammerforst, commune allemande située en Rhénanie-Palatinat
 Kammerforst, commune allemande située en Thuringe

Homonymie de toponyme